Pückler steht für:
 Pückler, schlesisches Adelsgeschlecht
 (39571) Pückler, Asteroid des Hauptgürtels

Speisen:
 Fürst-Pückler-Eis
 Fürst-Pückler-Torte

Personen:
 August von Pückler (1864–1937), deutscher Beamter und Regierungspräsident

 Eduard von Pückler (1853–1924), Mitbegründer der „Christlichen Hospize“

 Friedrich von Pückler (1786–1856), deutscher Generalleutnant
 Heinrich von Pückler (1835–1897), deutscher Majoratsbesitzer und Politiker, MdR
 Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871), deutscher Weltreisender, Landschaftskünstler und Schriftsteller
 Karl von Pückler-Burghauß (1817–1899), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Mark G. von Pückler (* 1940), deutscher Jurist und Autor
 Siegfried Pückler-Limpurg (1871–1963), deutscher Kunsthistoriker und Gutsbesitzer
 Sylvius von Pückler-Burghauss (1889–1979), deutscher Großgrundbesitzer, paramilitärischer Aktivist und Offizier 
 Wilhelm von Pückler-Groditz (1790–1859), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Pückler-Gesellschaft, Interessengruppe von Kunst- und Gartenhistorikern